MMD steht für:
 Merchant Mariner's Document, US-amerikanischer Ausweis für zivile Seeleute nach der Seafarers' Identity Documents Convention der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO
 Movement for Multi-Party Democracy, politische Partei in Sambia
 Multimediadose, eine Antennensteckdose mit Buchse für ein Kabelmodem
 Minami-Daito Airport (IATA-Code), Flughafen von Minamidaitō, Shimajiri-gun (Okinawa), Präfektur Okinawa, Japan
 Air Alsie (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft
 Lübeck Air (ICAO-Code), deutsche virtuelle Fluggesellschaft, die sich den ICAO-Code mit der Air Alsie teilt
 römische Zahlzeichen für 2500

mmd steht für:
 Maonan (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tai-Kadai-Sprache der Maonan

Abkürzung